Marty Riessen e Margaret Court hanno battuto in finale Dennis Ralston e Françoise Dürr 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Roy Emerson /  Billie Jean King (terzo turno)
 Marty Riessen /  Margaret Court (Campioni)
 Ray Ruffels /  Karen Krantzcke (secondo turno)
 Dick Crealy /  Virginia Wade (quarti di finale)

  Dennis Ralston /  Françoise Dürr (finale)
  Torben Ulrich /  Julie Heldman (semifinali)
  John Alexander /  Darlene Hard (terzo turno)
  Bob Carmichael /  Kerry Harris (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1969